Klostersee ist ein Gewässername:
 Klostersee (Altfriedland), in Altfriedland, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Klostersee (Burlo), in Burlo, Stadt Borken, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Klostersee (Dargun), bei Dargun, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Klostersee (Lehnin), bei Lehnin, Gemeinde Kloster Lehnin, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Klostersee, auch Seeoner See, einer der Seeoner Seen, bei Seeon, Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Klostersee (Strausberg), bei Strausberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Klostersee (Triefenstein), bei Trennfeld, Markt Triefenstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Klostersee, in Ebersberg, Landkreis Ebersberg, siehe Ebrach (Attel)
 Klostersee, Namensvariante des Höglwörther Sees, bei Höglwörth, Gemeinde Anger, Landkreis Berchtesgadener Land, Oberbayern

 Klostersee in Sindelfingen, ein künstliches Gewässer im Sommerhofenpark.

Klostersee kann stehen für:
 EHC Klostersee, Eishockeyverein in Grafing bei München

Siehe auch:
Klosterteich
Klosterweiher